Кошелевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кошелевское сельское поселение — входит в Свердловский район Орловской области
 Кошелевское сельское поселение — входит в Спасский район Пензенской области